Ге́рберт фон Ка́раян (; 5 апреля 1908, Зальцбург, Австро-Венгрия — 16 июля 1989, Аниф, Австрия) — австрийский дирижёр. Работал с Берлинским филармоническим оркестром на протяжении 35 лет. Оставил после себя одну из самых обширных дискографий.

Биография

Детство и молодость 
Герберт фон Караян родился в Зальцбурге в семье потомка эмигрантов из греческой провинции Македония, при рождении был наречён Херибертом. Документально фамилия Караян впервые упоминается в 1743 году в греческом городе Козани. В 1792 году его прапрадед, Георгий Караян, являвшийся крупным торговцем в саксонском городе Хемнице, получил от курфюрста Фридриха Августа III рыцарский титул — риттер, поэтому полное имя фон Караяна при рождении — Хериберт Риттер фон Караян ().

С 1916 года по 1926 год учился в консерватории Моцартеум в Зальцбурге, где получил импульс к изучению искусства дирижирования.

В 1929 году продирижировал оперой Рихарда Штрауса «Саломея» в Фестивальном театре Зальцбурга.

С 1929 по 1934 год был первым капельмейстером в городском театре города Ульма в Германии.

В 1933 году состоялся его дебют на Зальцбургском фестивале, где он продирижировал музыкой к «Вальпургиевой ночи» из оперы «Фауст» Шарля Гуно в постановке Макса Райнхардта. В следующем году там же, в Зальцбурге, впервые встал за пульт Венского филармонического оркестра.

В 1933 году вступил в НСДАП.

С 1934 года по 1941 год дирижировал оперными спектаклями и симфоническими концертами в оперном театре Ахена.

В 1935 году фон Караян стал самым молодым Генеральным музыкальным директором () Германии, выступал в качестве приглашённого дирижёра в Брюсселе, Стокгольме, Амстердаме и других городах.

В 1937 году состоялось первое выступление фон Караяна с Берлинским филармоническим оркестром и в Берлинском государственном оперном театре в опере Бетховена «Фиделио». Огромный успех в 1938 году получило его исполнение оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда», берлинская критика назвала его «Чудо-Караян» (). Он заключил контракт со звукозаписывающей компанией «Дойче Граммофон», первой записью стала увертюра к опере Моцарта «Волшебная флейта» с Берлинской государственной капеллой.

Послевоенные годы 
В 1946 году в Вене с Венским филармоническим оркестром состоялся первый послевоенный концерт Караяна. Затем советские власти наложили запрет на его выступления в качестве дирижёра вследствие его членства в НСДАП. Летом этого года он анонимно участвовал в работе Зальцбургского фестиваля. В следующем году ему было разрешено возобновить работу в качестве дирижёра.

В 1948 году Караян стал художественным руководителем Общества друзей музыки () в Вене. Дирижировал также в оперном театре «Ла Скала» в Милане. Однако самой значительной в этот период была его работа с недавно созданным оркестром «Филармония» в Лондоне. Благодаря ему этот оркестр вошёл в число лучших оркестров мира.

В 1951 и 1952 годах дирижировал спектаклями в Байройтском оперном театре.

В 1955 был назначен пожизненным музыкальным руководителем Берлинского филармонического оркестра как преемник Вильгельма Фуртвенглера. С 1957 по 1964 год являлся художественным директором Венской государственной оперы, был тесно связан с Венским филармоническим оркестром и Зальцбургским фестивалем, где он основал Пасхальный фестиваль. Осенью 1964 г. наряду с Лукино Висконти и Франко Дзеффирелли — один из ведущих руководителей фестиваля, прошедшего в Москве к приезду всего состава труппы миланского театра «Ла Скала» — 400 человек. Дирижировал «Богему» - музыкальную тему к фильму Ф.Дзеффирелли по одноимённой опере Пуччини (1858-1924) и «Реквием» Джузеппе Верди (1813-1901). 

Продолжал дирижировать и записываться вплоть до своей смерти в 1989 году.

Членство в НСДАП 

В 1933 году фон Караян вступил в Национал-социалистическую партию; это произошло 8 апреля 1933 года в Зальцбурге спустя два месяца после прихода к власти Адольфа Гитлера в Германии. Как и в случае с сопрано Элизабет Шварцкопф, членство Караяна в нацистской партии в период с 1933 по 1945 годы создало ему нелестную репутацию. Попытки Караяна отрицать свою партийную принадлежность были опровергнуты документально. По словам Нормана Лебрехта, «выросший в Зальцбурге во время и после Первой мировой войны, Караян отчаянно пытался сделать карьеру ещё до того, как Гитлер захватил власть в Германии.

С изгнанием еврейских и левых музыкантов 27-летний Караян стал музыкальным директором в Рейхе — „Чудо-Караяном“, как в 1938 году озаглавил свою статью Геббельс. Караян чрезвычайно удачно вписался в контекст новой Германии — белокурый, с резкими чертами лица и пронзительным взглядом, он служил рекламным лицом нацистской культуры[…]» Любимец Геринга и Геббельса, Караян открывал многие свои выступления «Песней Хорста Весселя». Такие музыканты, как Исаак Стерн и Ицхак Перлман, отказывались играть в одних концертах с Караяном.

Караян и звукозапись 
Герберт фон Караян сыграл важную роль в закреплении формата цифровой аудиозаписи на компакт-диски (около 1980). Он способствовал признанию этой новой технологии воспроизведения звука своим авторитетом — в апреле 1980 года участвовал в первой пресс-конференции, посвящённой выпуску цифровых аудиозаписей на компакт-дисках, вместе с президентом компании «Sony» Акио Морита, а в 1987 году присутствовал при открытии первого в Европе завода по производству дисков, совместно с Норио Ога. Первые прототипы компакт-дисков были ограничены временем звучания 60 минут. Часто утверждается, что закреплённый стандарт времени звучания 74 минуты был достигнут для того, чтобы вместить Девятую симфонию Бетховена, а существовавший на тот момент архив записей Караяна и его явным образом выраженные пожелания сыграли значительную роль в принятии решения увеличить максимальное время звучания компакт-диска. Однако вполне возможно, что эта история является лишь своего рода легендой.

Творчество 

Американский критик Харви Закс даёт следующий критический отзыв о его творческой манере:

Кажется, Караян сделал выбор в пользу универсального, очень утончённого, лакированного, выверенно-чувственного звука, который можно применить с незначительными стилистическими отклонениями, которые он полагал необходимыми, к Баху и Пуччини, Моцарту и Малеру, Бетховену и Вагнеру, Шуману и Стравинскому… многие из его исполнений были «запрограммированными» и искусственными, такие никогда не встретишь у Тосканини, Фуртвенглера и других великих… большая часть записей Караяна преувеличенно «отполирована», являя собой некий звуковой аналог фильмов и фотографий Лени Рифеншталь.

Норман Лебрехт выразился ещё категоричнее:
Караян имел склонность к усреднению музыки — он подминал её под свою «политику красоты», подавляя её художественное разнообразие. Слушать Караяна слишком долго — всё равно что провести месяц в «Макдоналдсе». Тошнотворное и притупляющее всякие чувства времяпрепровождение. […] Герберт фон Караян — и с моральной, и с творческой точки зрения — был пустым местом.

Караяна критиковали за то, что из всей музыки XX века он исполнял и записывал за редким исключением лишь те произведения, которые были написаны до 1945 года (Густава Малера, Арнольда Шёнберга, Альбана Берга, Веберна, Бартока, Яна Сибелиуса, Рихарда Штрауса, Джакомо Пуччини, Ильдебрандо Пицетти, Артура Онеггера, Сергея Прокофьева, Клода Дебюсси, Пауля Хиндемита, Карла Нильсена и Игоря Стравинского), хотя он записал Симфонию № 10 Дмитрия Шостаковича (1953) дважды, а также исполнил премьеру «Комедии на конец времен» («De Temporum Fine Comoedia») Карла Орфа в 1973.

По результатам опроса, проведённого в ноябре 2010 года британским журналом о классической музыке BBC Music Magazine среди ста дирижёров из разных стран, среди которых такие музыканты, как Колин Дэвис (Великобритания), Густаво Дудамель (Венесуэла), Марис Янсонс (Россия), Герберт фон Караян занял четвёртое место в списке из двадцати наиболее выдающихся дирижёров всех времён. Введён в Зал славы журнала Gramophone.

Поведение за пультом 

Некоторые критики, в особенности британский критик Норман Лебрехт, вменяют Караяну в вину то, что он раскрутил разрушительную инфляционную спираль, требуя огромных гонораров за исполнение. Во время пребывания в должности в качестве директора исполнительских организаций, финансируемых за счёт общественных средств, таких как Венский филармонический оркестр, Берлинский филармонический оркестр и Зальцбургский фестиваль, он начал платить приглашённым звездам заоблачные гонорары, а также комментировать размер своего собственного вознаграждения.

С тех пор, как он получил в своё распоряжение оркестры, он заставлял их записывать диски, а также вплоть до своей смерти повторно записывал свои любимые произведения при возникновении новых технологий (цифровые LP, CD, видеоплёнки, лазерные диски). В дополнение к созданию трудностей для других дирижёров при записях с его оркестрами, Караян также непомерно увеличивал выплаты себе гонораров.

Во время записи бетховенского Тройного концерта с Давидом Ойстрахом, Святославом Рихтером и Мстиславом Ростроповичем, Рихтер попросил Караяна сделать ещё один дубль, на что Караян ответил: «Нет, нет, у нас нет времени, нам ещё нужно сфотографироваться». Это не помешало Ойстраху сказать о Караяне, когда последнему исполнилось 65, что он является «величайшим из ныне живущих дирижёров, мастером в любом стиле».

Наконец, необходимо отметить эксцентричность Караяна. Когда он дирижировал Вагнера в Метрополитен опера, он поднял дирижёрский подиум, чтобы быть на виду у публики; в вердиевских оперных записях он изменял баланс звучания оркестра, перенося работу со звуком на стадию монтажа. Критики сравнивали его с Леонардом Бернстайном, указывая, что оба дирижёра «были непревзойденными мастерами устраивать театральный спектакль на подиуме». В действительности, при работе с хорошо изученными им берлинскими филармоническими музыкантами экономностью своих жестов он часто напоминал Фрица Райнера. Также он часто дирижировал с закрытыми глазами, уверенный в том, что под его управлением находится один из величайших оркестров новейшей эры. В одном он был схож с Бернстайном: если ему не слишком нравилось сочинение — а в «не немецкой» музыке было очень много произведений, которым он не симпатизировал, — это было слишком явно видно в его подходе к исполнению этого произведения.

Награды 
 Командор Ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германией»
 Великий офицер Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (17 мая 1960 года)
 Австрийский почётный знак «За науку и искусство» на шейной ленте (1961 год)
 Кольцо Почёта Эдуарда Рейна (1984)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Сайт центра Герберта фон Караяна
 Англоязычный сайт Герберта фон Караяна
 Караян репетирует Бетховена… Журнал «Кругозор» (№ 11, 1965)
 Osborne R. Herbert von Karajan. A Life in Music Northeastern University Press, Boston, 2000
 Vaughan R. Herbert von Karajan. A Biographical Portrait W.W.Norton&Company, New York, London, 1986
 Robinson P.E. Herbert von Karajan. The Maestro as Superstar iUniverse, Inc. New York, 2007
 Ernst Haeusserman: Herbert von Karajan. Biographie. Goldmann, München 1983, ISBN 3-442-33100-5.

Оперные дирижёры Австрии
Руководители Венской оперы
Почётные граждане Вены
Почётные граждане Берлина
Почётные граждане Зальцбурга
Лауреаты премии Эрнста Сименса
Лауреаты премии «Грэмми»
Зал славы Gramophone
Члены НСДАП
Австрийские нацисты
Лауреаты премии журнала Gramophone
Преподаватели Лозаннской консерватории
Почётные доктора Зальцбургского университета
Почётные доктора Университета Васэда